Höhler steht für:
 Höhler (Friedrichshafen), Ortsteil der Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 die Geraer Höhler, System von künstlich angelegten Hohlräumen unter der Altstadt von Gera

Höhler ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Höhler (1898–1933), deutscher Kommunist
 Angela Höhler-Knösel (* 1949), deutsche Rennrodlerin
 Ernst Höhler (1942–2019), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Gerd Höhler (* 1949), deutscher Journalist und Autor
 Gertrud Höhler (* 1941), deutsche Publizistin und Unternehmensberaterin
 Knut Höhler (* 1983), deutscher Leichtathlet und Hindernisläufer
 Matthias Höhler (1847–1923), katholischer Theologe und Domkapitular
 Walter Höhler (1907–1967), SS-Hauptsturmführer und leitender Zahnarzt im KZ Mauthausen

Siehe auch:
 Hohler